Gerrit van der Linde (jurist) (1927-2022), Nederlands jurist en raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 De Schoolmeester, pseudoniem van de Nederlandse dichter Gerrit van de Linde (1808-1858)